A 52ª edição da Vuelta decorreu entre 6 a 28 de Setembro de 1997 entre as localidades de Lisboa e Madrid, pela primeira vez fora da Espanha. A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 3773 km, com uma média de 41,344 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1997
1997 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1997